Хайрутди́нов — татарская фамилия. Известные носители:

 Хайрутдинов, Авзал Насретдинович (1924—2017) — советский и российский виолончелист и музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Хайрутдинов, Акрам Мингазович (1924—1944) — участник Великой Отечественной войны, пулеметчик, Герой Советского Союза.
 Хайрутдинов, Зуфар Гильмутдинович (род. 1959) — российский певец, композитор.
 Хайрутдинов, Мингас Хайрутдинович (1905—1970) — участник Великой Отечественной войны, артиллерист.
 Хайрутдинов, Минигарей Калмутдинович (1930—2001) — советский, казахский и российский тренер по боксу.
 Хайрутдинов, Музагит Хайрутдинович (1901—1944) — поэт и прозаик, военный деятель.
 Хайрутдинов, Рамиль Равилович (род. 1964) — российский татарский историк и геральдист.
 Хайрутдинов, Рустем Авзалович — российско-британский пианист.
 Хайрутдинов, Хамит Кирамович (род. 1934) — советский и российский государственный деятель.

 Хайрутдинова
 Хайрутдинова, Вера Николаевна (род. 07.04.1974) — российский художник и дизайнер, почетный член Российской академии художеств.
 Хайрутдинова, Халида Авзаловна — российско-американская пианистка.